Olaszország
Braies, település Olaszországban, Bolzano autonóm megyében
Braies-tó, alpesi tó Dél-Tirolban, Trentino-Alto Adige régióban